Puños de Hierro puede referirse a:

 Puños de hierro, película peplum de 1961.
 Puño de Hierro, superhéroe de Marvel Comics.
 Iron Fist, un álbum de Motörhead.